King Salmon – località dell'Alaska
King Salmon – località della California
King Salmon – fiume affluente del Nushagak (Alaska)
King Salmon – fiume affluente dell'Ugashik (Alaska)
King Salmon – fiume affluente dell'Egegik (Alaska)
King Salmon – videogioco del 1992